This Land Is Your Land (en català, Aquesta terra és la teva terra) és una de les cançons més famoses de la música folk dels Estats Units.

La lletra la va escriure Woody Guthrie l'any 1940, basada en una melodia ja existent i en resposta a la cançó "God Bless America" d'Irving Berlin, que Woody considerava irreal i autocomplaent. Cansat d'escoltar Kate Smith cantant "God Bless America" a la ràdio, va escriure una cançó en resposta anomenada "God Blessed America for Me". Guthrie va variar les lletres incloent diverses frases polítiques que simpatitzaven amb alguns punts de vista del comunisme.

Lletra original de 1940 
La lletra original va ser escrita el 23 de febrer de 1940, a l'habitació de Guthrie a l'hotel Hannover de Nova York, a la qual va fer diverses correccions. La frase "This land was made for you and me" (Aquesta terra va ser feta per a mi i per a tu) no apareix literalment en el manuscrit a la fi de cada vers, però està implícita perquè Guthrie les va escriure a la part superior de la pàgina i perquè va cantar aquesta frase posteriorment.

El títol original era "God Blessed America" (Déu va beneir Amèrica), però va ser suprimit i reemplaçat per "This Land Was Made For You And Me" (Aquesta terra va ser feta per tu i per mi). This land is your land, and this land is my land
 From the California to the Staten New York Island,
 From the Redwood Forest, to the Gulf stream waters,
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]

 As I went walking that ribbon of highway
 And saw above me that endless skyway,
 And saw below me the golden valley, I said:
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]

 I roamed and rambled and followed my footsteps
 To the sparkling sands of her diamond deserts,
 And all around me, a voice was sounding:
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]

 Was a high wall there that tried to stop me
 A sign was painted said: Private Property,
 But on the back side it didn't say nothing —
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]

 When the sun come shining, then I was strolling
 In wheat fields waving and dust clouds rolling;
 The voice was chanting as the fog was lifting:
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]

 One bright sunny morning in the shadow of the steeple
 By the Relief Office I saw my people —
 As they stood hungry, I stood there wondering if
 God blessed America for me.
 [This land was made for you and me.]D'acord a Joe Klein, després que Guthrie compongués la cançó "es va oblidar per complet de la cançó, i no va fer res amb ella per uns 5 anys." (Com que hi ha una gravació de març de 1944, Klein hauria d'haver dit "quatre anys".)

Lletra de 1944 
 This land is your land, this land is my land
 From California to the New York Island
 From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
 This land was made for you and me.

 As I went walking that ribbon of highway
 I saw above em that endless Skyway
 I saw below em that golden valley
 This land was made for you and me.

 I roamed and I rambled and I followed mi Footsteps
 To the sparkling sands of her diamond deserts
 While all around em a voice was sounding
 This land was made for you and me.

 When the sun came shining, and I was strolling
 And the wheat fields Waving and the dust clouds rolling
 A voice was chanting, As the fog was lífting,
 This land was made for you and me.

 This land is your land, this land is my land
 From Califòrnia to the New York Island
 From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
 This land was made for you and me.

Ús posterior 
La cançó va reviure a la dècada dels anys 60 quan diversos artistes folk com Pete Seeger, Bob Dylan, The Kingston Trio, Trini Lopez, Jay and the Americans i The New Christy Minstrels van gravar versions inspirades en el seu missatge polític.

Referències 

Cançons de protesta
Cançons en anglès